

Населені пункти та їхні частини
 Стефановиці — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стефановиці — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Стефановиці — частина села Патокі в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства

Примітки